Morrow County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Morrow County (Ohio)
Morrow County (Oregon)